Broekvelden (wijk), een wijk in Bodegraven
Broekvelden (waterschap)